Die Saison 2006/07 war die 12. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die dreizehnte als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der Greifswalder SV 04, der somit zur Saison 2007/08 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

 

200607
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2006 07